Mount McArthur kan syfta på följande:
 Mount McArthur, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount McArthur, British Columbia, ett berg i Kanada
 Mount McArthur, Alaska, ett berg i Petersburg Census Area i den amerikanska delstaten Alaska